Табит:
 Табит — лунный кратер.
 Табит — традиционное название звезды Пи³ Ориона.

 Табит, Хашим — танзанийский баскетболист.